Schiner est un patronyme porté entre autres par :
Mathieu Schiner, (1465-1522), cardinal et homme politique suisse ;
Joseph François Ignace Maximilien Schiner, (1761-1845), général au service de la France pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire ;
Ignaz Rudolph Schiner, (1813-1873), entomologiste autrichien.